Mikonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Mikonsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,23, long 28,74), 
 Mikonsaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Mikonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Mikonsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,89, long 23,94), 
 Mikonsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,08, long 24,60), 
 Mikonsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Mikonsaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Mikonsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 25,59), 
 Mikonsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,21, long 26,01), 
 Mikonsaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Mikonsaari (ö i Lappland), Tornedalen, 
 Mikonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Mikonsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,29, long 28,84), 
 Mikonsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Mikonsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Mikonsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Mikonsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Mikonsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar